Errera est le nom d'une famille de banquiers juifs, originaire de Venise, établie à Bruxelles en Belgique au milieu du .

  (1886-1960), mathématicien belge inventeur du graphe d'Errera. Il s'était fait faire un très bel ex-libris représentant la tour de l'ULB.
 Chmouel Errera (1914-2014), rabbin orthodoxe non-consistorial français ;
 Jacques Errera, Sr. (né Giacomo Errera) (1834-1880), banquier belge d'origine italienne ;
 Jacques Errera, Jr. (1906-), physicochimiste ;
 Léo Errera (1858-1905), botaniste, professeur à l'Université libre de Bruxelles ;
 Nicolas Errèra (1967-), compositeur français ;
 Paul Errera (1860-1922), juriste, recteur de l'Université libre de Bruxelles.
 Frédéric Errera (1973 -), Homme d'affaires ; voir SOLABIOS

Toponymie 
 Avenue Léo Errera

Voir aussi 
 Hôtel Errera

Notes et références